Seznam polkov z zaporedno številko 109.

Seznam 
 Pehotni
 109. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 109. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 109. strelski polk (ZSSR)
 109. pehotni polk (Wehrmacht)
 109. grenadirski polk (Wehrmacht)
 109. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 109. oklepni polk (ZDA)
 109. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 109. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 109. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 109. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi